Mužská čtyřhra Lyon Open 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Nick Kyrgios a Jack Sock, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal druhý nasazený chorvatsko-francouzský pár Ivan Dodig a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal britské turnajové dvojky Kena a Neala Skupské po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a, po triumfu na montpellierském Open Sud de France 2019, získali druhou společnou trofej. Dodig vybojoval třináctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rogera-Vasselina to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále, odstoupili)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (finále)
  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019